Chennai Open 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Chennai Open rozgrywany w dniach 1–7 stycznia 2007 roku w Ćennaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 416 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Indiach